La BSA C12 était une moto britannique à boite de vitesses séparée fabriquée par BSA de 1956 à 1958. 

La C12 utilisait le même moteur que la C11G précédente avec la boîte de vitesses à quatre vitesses, mais dans un cadre plus moderne doté d'une suspension arrière à bras oscillant. Des modifications mineures rendaient le moteur significativement plus fiable.

Références

Voir aussi 
 Liste des motos BSA 
 Liste de motos des années 1950

C12
Motocyclette des années 1950